

Personnalités
Paul Bennett (1988-) est un rameur britannique.

Personnages de fiction
Paul Bennett est un personnage de la série télévisée Dexter.